Osoby:
 Balc – wojewoda mołdawski w latach 50. XIV wieku

Geografia:
 Balc – gmina w Rumunii, w okręgu Bihor
 Balc – wieś w Rumunii, w okręgu Bihor, w gminie Balc